Elderman bezeichnet 

 Hunno, bei den Germanen ein gewählter Anführer einer Gemeinschaft
 höhere Position bei der Hanse in Hansestädten, siehe Ältermann

Siehe auch:
 Alderman